Luca Ariatti (Reggio Emilia, 27 de dezembro de 1978) é um ex-futebolista no meio-campista italiano que atuava meio-campista, atualmente é procurador esportivo.

Títulos
Campeonato Italiano Serie B: 2
Fiorentina: 2003-2004
Atalanta: 2005-2006

Campeonato Italiano Lega Pro Seconda Divisione:1
Florentina:2002-2003

Naturais de Régio da Emília
Futebolistas da Itália
Futebolistas da AC Reggiana
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Pescara Calcio